Anne Hathaway est une actrice américaine (1982-).
 Anne Hathaway est une dramaturge anglaise, femme de Shakespeare (1556-1623).